Con il termine teorema di Carnot ci si può riferire a due teoremi in ambiti differenti:
 teorema di Carnot sulla termodinamica dovuto a Sadi Carnot.
 teorema di Carnot sulla geometria, detto anche teorema del coseno, attribuito a Lazare Carnot.